Régimen puede referirse a:
 el régimen alimentario
 el régimen gramatical.

Asimismo, en geografía, puede hacer referencia a:

 el régimen de brisas;
 el régimen de un río;
 el régimen de vientos;
 el régimen hidrológico.

Además, en política, puede referirse a:
 el régimen político, el modelo de organización del poder que adopta un Estado.

 el Antiguo Régimen, el anterior a la Revolución francesa;
 el Nuevo Régimen;
 el régimen asambleario;
 el régimen autoritario;
 el régimen constitucional;
 el régimen democrático;
 el régimen de Vichy o régimen de Petain;
 el régimen feudal;
 el régimen foral;
 el régimen franquista o régimen de Franco;
 el régimen parlamentario;
 el régimen señorial;
 el régimen totalitario'''.

Enlaces externos